Фінал Кубка Футбольної ліги 2019 — фінальний матч 59-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 24 лютого 2019 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зіграли «Манчестер Сіті» та «Челсі». Перемогу і свій шостий титул (другий поспіль) здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2019 у футболі
2019 в англійському спорті